Lippert ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Albert Lippert (1901–1978), deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant
 Andreas Lippert (* 1942), österreichischer Prähistoriker
 Arno Lippert (1904–1975), deutscher Politiker (CDU), MdA Berlin
 Arthur Heinrich Lippert (1879–1948), deutscher Modelleur und Bildhauer
 Beldemer Lippert (1888–1963), deutscher Kleinwarenhändler

 Carl Lippert (Architekt) (1899–1969), Schweizer Architekt
 Chris Lippert (* 1963), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Cornelia Lippert (* 1953), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Dennis Lippert (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Dennis Lippert (Rennfahrer) (1996–2019), deutscher Motorradfahrer
 Donald Lippert (* 1957), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Mendi
 Eduard Lippert (1844–1925), deutscher Kaufmann und Politiker
 Elisabeth Schliebe-Lippert (1898–1993), deutsche Psychologin und Literaturforscherin
 Ernst Lippert (* 1922), deutscher Physiker und Hochschullehrer

 Georg von Lippert (1808–1885), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Georg Lippert (1908–1992), österreichischer Architekt
 Georg Lippert (Drehbuchautor) (* 1982), österreichischer Drehbuchautor und Schauspieler
 Gerhard Lippert (* um 1926), deutscher Journalist, Fernsehmoderator und Synchronsprecher
 Gerhard Lippert (Fußballspieler) (* 1927), deutscher Fußballspieler
 Gerhart Lippert (* 1937), deutscher Schauspieler
 Hans Lippert (* 1945), deutscher Chirurg
 Hans-Dieter Lippert (* 1946), deutscher Rechtswissenschaftler
 Hans-Georg Lippert (* 1957), deutscher Architekturhistoriker
 Heinrich Lippert (1882–1943), deutscher Ministerialbeamter und Verbandsfunktionär

 Hermann Lippert (1898–?), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Irma Lippert (1906–nach 1990), deutsche Fotografin und Malerin
 Johann Georg Lippert (1771–1843), deutsch-böhmischer Wundarzt, Bergphysikus und Porzellanfabrikant
 Johann Kaspar von Lippert (1729–1800), deutscher Verwaltungsjurist, Historiker und Hochschullehrer

 Kay Lippert, Künstlername Hardy Hard (früher Hardsequencer; * 1974), deutscher Musiker und DJ
 Kurt Lippert (1932–1986), deutscher Fußballspieler
 Liane Lippert (* 1998), deutsche Radsportlerin
 Ludwig Lippert (1878–1939), dänischer Fotograf, Kameramann und Regisseur
 Ludwig Julius Lippert (1835–1918), deutscher Kaufmann und Politiker, MdHB
 Maik Lippert (* 1966), deutscher Schriftsteller
 Michael Lippert (1897–1969), deutscher SS-Standartenführer
 Michael Lippert (Jurist) (* 1943), deutscher Jurist und Ministerialbeamter
 Paul Lippert (1833–1906), deutscher Bibliothekar 

 Philipp Lippert (* 1996), deutscher Dokumentarfilmer 
 Philipp Daniel Lippert (1702–1785), deutscher Maler und Archäologe
 Rainer Lippert (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Reinhard Lippert (* 1948), deutscher Fußballspieler

 Sandra Luisa Lippert (* 1975), deutsche Ägyptologin
 Stefan Lippert (1969–2016), deutscher Wirtschafts- und Politikwissenschaftler
 Werner Lippert (* 1950), deutscher Kunsthistoriker
 Willi H. Lippert (1898–1981), deutscher Bildhauer, Maler, Numismatiker und Heraldiker
 Woldemar Lippert (1861–1937), deutscher Archivar und Historiker

Siehe auch 
 Lippert Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Liphardt
 Lippard

Weblinks 
 Lippert bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname